

Persone 
 Charles Jean de la Vallée-Poussin – matematico belga, noto per aver dimostrato il teorema dei numeri primi e per il teorema di de la Vallée-Poussin
 Étienne de La Vallée-Poussin – pittore e decoratore francese
 Louis de La Vallée-Poussin – storico delle religioni e orientalista belga

Pagine correlate 
 La Vallée
 Poussin (disambigua)